

Arte 
 Luigi Fabris (1883-1952) – scultore e ceramista italiano
 Michele Fabris, noto come Michele Ongaro (1644-1684) – scultore ungherese
 Pietro Fabris (1740-1792) – pittore italiano
 Placido Fabris (1802-1859) – pittore italiano
 Toni Fabris (1915-1989) – scultore e regista italiano

Politica 
 Giovanni Fabris (1950) – politico italiano
 Mauro Fabris (1958) – politico e dirigente sportivo italiano
 Pietro Fabris (1805-1878) – politico italiano
 Pietro Fabris (1934) – politico italiano

Religione 
 Eurosia Fabris Barban, nota anche come Mamma Rosa (1866-1932) – donna italiana, beata della Chiesa cattolica
 Rinaldo Fabris (1936-2015) – presbitero, biblista e teologo italiano

Sport 
 Daniel Fabris (1989) – hockeista su ghiaccio italiano
 Enrico Fabris (1981) – pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
 Fabrizio Fabris (1968) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giovanni Fabris (1928) – calciatore italiano
 Giuseppe Fabris (1936-2013) – calciatore italiano
 Leopoldo Fabris (1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Samanta Fabris (1992) – pallavolista croata
 Tarcisio Fabris (1931-2015) – calciatore, allenatore di calcio e ferroviere italiano
 Vito Fabris (1954-2021) – ex cestista italiano

Altre attività 
 Giampaolo Fabris (1938-2010) – sociologo e accademico italiano
 Muguette Fabris (...) – modella francese
 Placido Fabris (1839-1907) – patriota e omicida italiano
 Riccardo Fabris (1853-1911) – funzionario, saggista e patriota italiano